David Adams e Mariaan de Swardt hanno battuto in finale Todd Woodbridge e Rennae Stubbs 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Rennae Stubbs (finale)
 Leander Paes /  Lisa Raymond (terzo turno)
 Sandon Stolle /  Nataša Zvereva (secondo turno)
 John-Laffnie de Jager /  Ai Sugiyama (semifinali)
 Jeff Tarango /  Elena Lichovceva (quarti di finale)
 Rick Leach /  Manon Bollegraf (secondo turno)
 Ellis Ferreira /  Tina Križan (secondo turno)
 Olivier Delaître /  Nathalie Tauziat (secondo turno)

 Piet Norval /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Mark Woodforde /  Kristie Boogert (semifinali)
 Donald Johnson /  Kimberly Po-Messerli (quarti di finale)
 David Adams /  Mariaan de Swardt (Campioni)
 Nicklas Kulti /  Åsa Svensson (terzo turno)
 Assente
 Andrew Kratzmann /  Miriam Oremans (secondo turno)
 Tomás Carbonell /  Virginia Ruano Pascual (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2000
ATP Tour 2000